Parrot puede referirse a:

 Friedrich von Parrot, médico y naturalista alemán.
 La Máquina virtual Parrot.
Parrot, palabra inglesa que significa loro o perico.
 La empresa Parrot, principal fabricante mundial de dispositivos manos libres para teléfonos móviles.